Roland Hureaux est un essayiste et haut fonctionnaire français né le  à Bayonne.

Il a une activité politique dans les groupes souverainistes et gaullistes.

Biographie

Études 
Roland Hureaux intègre l’École normale supérieure de Saint-Cloud en 1967. Il obtient l'agrégation d’histoire en 1971, et est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (section Service public) en 1972.

Parcours administratif 

Il est élève de l’École nationale d’administration (ENA), promotion Michel-de-l’Hospital (1977-1979).

Il occupe divers postes préfectoraux à Châteauroux, Château-Salins et Étampes avant de faire partie de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (ancien nom de la DATAR) où il est conseiller technique de 1989 à 1992.

Il est envoyé par le Quai d’Orsay comme premier conseiller près l'ambassade de France en Tanzanie de 1984 à 1987. De 1995 à 1997, il est consultant pour les affaires africaines au Conseil d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay.

Il est nommé au cabinet de Philippe Séguin pendant sa présidence de l’Assemblée nationale, puis à celui du Premier ministre Édouard Balladur (1994-1995).

Il est auditeur de la  de l'Institut des hautes études de la défense nationale (1994-1995).

Il rédige plusieurs rapports parlementaires (réforme de l’État, fondations politiques, politique régionale européenne) avant de passer dix ans à la Cour des comptes, à la .

En 2015, il est admis à la retraite.

Activité politique 

En 1993, il est investi par le RPR aux élections législatives dans la première circonscription du Lot et obtient 14,9 % des voix au premier tour. , et adhère alors au Rassemblement pour la France (RPF) de Charles Pasqua de 1998 à 1999.

Il est trois fois candidat à la tête d’une liste indépendante à la mairie de Cahors, en 1995, 2003 et 2008. Trois fois il s'incline et échoue.

De 2000 à 2004, il est secrétaire général de l'Institut de géopolitique des populations.

En 2001, sous les couleurs du RPF, il obtient 17,2 % des voix au premier tour. Il est durant deux ans premier adjoint au maire chargé des finances. Il exerce en , à titre intérimaire, la fonction de maire, et il est battu par Marc Lecuru lors de l'élection du nouveau maire.

En 2002, il soutient la campagne de Jean-Pierre Chevènement et adhère au Pôle républicain. Il crée en 2009 le collectif « Souveraineté » qui s’attache à fédérer les efforts de différents mouvements souverainistes républicains de droite et de gauche.

En , il obtient 12,8 % des voix aux élections cantonales dans le canton de Cahors-Sud. Sa suppléante est son épouse, Ghyslaine Jacques-Hureaux. En , il obtient 7,1 % des voix aux élections sénatoriales dans le Lot.

Le , il est déclaré inéligible pour un an par le tribunal administratif de Toulouse, n'ayant pas présenté ses comptes de campagne pour les élections cantonales dans les délais. Cette décision est annulée par le Conseil d’État en .

En 2012, 2013 et 2014, il participe aux manifestations contre le mariage homosexuel.

Président fondateur de l’association « Touche pas à ma commune », il annonce en  son intention de se présenter à l’élection présidentielle « pour défendre la commune », mais ne poursuit pas cette démarche. En avril, il cosigne un appel en faveur d'une sortie  de l'euro.

En , il se présente à l'élection à la mairie de Cahors avec le soutien de l'UMP et de l'UDI ; sa liste obtient 15% des voix et est nettement battue par la liste PS conduite par Jean-Marc Vayssouze-Faure qui recueille 55% des voix. Roland Hureaux devient tout de même conseiller municipal.

En , par jugement du Conseil  d'État, il est déclaré inéligible pour un an pour non-conformité de son compte de campagne de 2014 et démissionnaire d'office du conseil municipal de Cahors.

Lors des élections législatives de 2017, Roland Hureaux est candidat divers droite dans la 2 circonscription du Lot. Il y obtient 3,5 % des voix.

En 2018, il lance Mouvance France. 

Il se représente aux élections municipales de 2020 à Cahors, et obtient 2% des suffrages et perd son siège au conseil muncipal de la ville.

En 2022, son livre L'homme qui n'aimait pas la France est une charge contre le quinquennat du Président Emmanuel Macron.

Médias 
Il dirige en 1975-1976 la revue chrétienne Résurrection. Il est membre des comités de rédaction de Commentaire et Communio.

D' à , Roland Hureaux dirige sur Radio Courtoisie une émission à son nom. Il est remplacé par Arnaud Danjou et le Libre journal de la jeune droite.

Décoration

Ouvrages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sous la dir. de Pierre-Yves Rougeyron, Pourquoi combattre ?, Éditions Perspectives Libres, Paris, Janvier 2019, .
 
Il a coordonné les ouvrages collectifs :

 De droite,  la famille ? (Corlet, 1998) ;
 France-Allemagne : un tandem en panne ? (Corlet, 2001) ;
 Après l’Europe de Bruxelles, une France libre dans une communauté d’Etats souverains (avec Michel Robatel, éditions François-Xavier de Guibert, 2011).

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Essayiste français du XXe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Écrivain chrétien
Sous-préfet
Souverainisme
Personnalité du Rassemblement pour la République
Personnalité du Rassemblement pour la France
Candidat aux élections législatives françaises de 2017
Personnalité masculine française de la radio
Animateur sur Radio Courtoisie
Chevalier du Mérite agricole
Agrégé d'histoire
Élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud
Élève de l'École nationale d'administration (France)
Naissance dans les Basses-Pyrénées
Naissance à Bayonne
Naissance en juin 1948